Preßburg (alte Schreibweise) bzw. Pressburg (neue Schreibweise) steht für:
 den deutschen Namen der slowakischen Hauptstadt Bratislava
 die Burg Bratislava

Personen:
 Isaak Pressburg (1764–1832), deutscher Kaufmann
 Rosa Preßburg, auch Rosa Pressburg, (1843–1904), deutsche Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Pressburger